LLK steht für:
 Ladeluftkühler
 Laktatleistungskurve
 Lichtleitkabel, siehe Lichtwellenleiter
 Lokalbahn Lam-Kötzting
 in der Informatik: LL(k)-Grammatik
 die Lister- und Lennekraftwerke
 den IATA-Code des Flughafens Lənkəran
 Lehr- und Lernkonzept einer Schule oder Universität 
 Lehr- und Lernkonferenz, z. B. an der Hochschule Osnabrück 

LLK